Ти́я Сирка́р (; 16 мая 1982, Форт-Уэрт, Техас) — американская актриса и танцовщица.

Биография и начало карьеры 
Тия Сиркар родилась 16 мая 1982 года в Форт-Уэрте, штат Техас в семье университетских профессоров. Тия говорит на английском, испанском, французском, итальянском и бенгальском языках. В 3-летнем возрасте, в 1985 году, Сиркар начала заниматься танцами (балет, джаз, современный, народный Южной Азиатский танец и классический танец). Затем она стала в равной степени заинтересована в актёрстве и музыкальном театре. Она продолжала учиться и выступать в школе и общественных производствах до переезда в Лос-Анджелес (штат Калифорния), чтобы продолжить профессиональную актёрскую карьеру в Голливуде.

Карьера 
Тия дебютировала в кино в 2005 году, сыграв роль индийской танцовщицы в фильме «Небесные красавицы». Всего Сиркар сыграла более чем в 30-ти фильмах и телесериалах. Она также известна по ролями в таких фильмах и телесериалах как: «Отель для собак» (роль Мэрианн, 2009), «Папе снова 17» (роль Саманты, 2009), «Дневники вампира» (роль Эйми Брэдли, 2010), «Секс по дружбе» (роль официантки, 2011) и «Кадры» (роль Неи Патель, 2013).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Техасского университета в Остине
Выпускники Школы бизнеса Техасского университета в Остине
Выпускники Колледжа коммуникаций Техасского университета в Остине